Ferrada ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Gabriel Ferrada Moreira (* 1969), chilenischer Geistlicher und Kurienerzbischof der römisch-katholischen Kirche
 María José Ferrada (* 1977), chilenische Journalistin und Schriftstellerin